Galt kan verwijzen naar: 

Volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Galt (Californië)
Galt (Iowa)
Galt (Missouri)

Geneeskunde:
Gut-associated lymphoid tissue (darmgeassocieerd lymfoïd weefsel)